Аршиця — село в Сторожинецькому районі Чернівецькій області України.
 Аршиця — хребет у Ґорґанах в Українських Карпатах.
 Аршиця — заповідне урочище в Ґорґанах (Українські Карпати).
Аршиця - село в Україні, в Закарпатській області, в Богданській сільській громаді Рахівського району Закарпатської області.